ESP:
аббревиатуры
 esp. (от ) — особенно
 ESP — от , электронная система динамической стабилизации автомобиля.
 ESP — от , сервис электронной почты.
 ESP — от , компоненты Международной космической станции.
 Encapsulating Security Payload — протокол шифрования сетевого трафика, часть IPSEC.
 ESP — от , обработка потоков событий.
 ESP — от , электрический погружной насос.
 ESP — от , экстрасенсорное восприятие.
 ESP — от , модель формирования эмоциональной реакции слушателя на звуковое воздействие.

другое
 ESP (от ) — расширенный регистр указателя стека в микропроцессоре Intel 80386 (см. расширенная память).
 Electric Sound Products — производитель гитар.
 ESP — код стандарта ISO 4217 для бывшей валюты Испании песеты.
 E.S.P. — альбом Майлса Дейвиса (1965).
 ESP игра — компьютерная игра.
 ESP8266 — микроконтроллер.